Lexingtonklasse (slagkruiser), een serie Amerikaanse slagkruisers.
 Lexingtonklasse (vliegdekschip). een serie Amerikaanse vliegdekschepen.